Meschenbach steht für:

 Meschenbach (Frankenblick), Ortsteil der Gemeinde Frankenblick, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Meschenbach (Untersiemau), Ortsteil der Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern